Opus Dei je osebna prelatura Rimskokatoliške cerkve.

Opus Dei se lahko nanaša tudi na:
 Opus Dei (album), album skupine Laibach